Максим Антонович Скорупский (, псевдоним Макс) (15 августа 1915, село Антоновцы, Кременецкий уезд, Волынская губерния, Российская империя — в настоящее время Шумский район, Тернопольская область, Украина — 20 декабря 1981, Трентон, США) — старшина УПА, связной с УСС, писатель.

Биография 
Родился в семье малоземельного крестьянина. Окончил ремесленную школу в Вишневцах и агрономо-лесную школу (теперь ) в Белокринице. Работал агрономом в имении «Княжина».

В декабре 1939 перешёл в немецкую зону оккупации, в Кракове вступил в ОУН, служил в «Веркшутц» (вспомогательная полиция генерал-губернаторства Польша). С 1940 работал в Третьем рейхе, в «арбайтдинсте», выполнял задания партии. После раскола в ОУН остался на стороне Андрея Мельника.

После начала нацистской оккупации Украины был районным проводником и пропагандистом ОУН-М в Вишневце.

С 1 мая 1943 в Кременецком отряде ОУН (м) под командой «Хрена» (Николая Недзведского), взводный, участвовал в убийстве экзарха Алексия Громадского. 

В ночь с 2 на 3 мая 1943 года принимал участие в атаке на деревню Куты. Погибли по меньшей мере пятьдесят три поляка.

В июле 1943 перешёл в Дубенский курень УПА-ОУН, сотенный.

Курень «Макса» в ночь 5 августа 1943 принимал участие в атаке на село Панская Долина в Дубненском районе. Село было крупной базой самообороны. Её разбить не удалось. После 4 часов боев на рассвете УПА отступила, потеряв несколько человек убитыми и ранеными. С польской стороны были ранены один член самообороны и несколько женщин и детей.

30 декабря 1943 сотня УПА «Макса» атаковала Берестечко. Сначала она при поддержке трех пушек калибра 76 мм атаковала польских полицейских в особняке Наречин близ города, заставив их отступить в Берестечко. Тогда уповцы окружили город и обстреляли его из пушек и пулеметов, убив несколько человек. 

С марта 1944 куренной УПА-Юг на Кременетчине.

28 февраля 1944 состоялась совместная операция 4-го полка дивизии СС «Галичина» и УПА по уничтожению польской деревни Гута Пеняцка во Львовской области. В результате нападения были убиты и сожжены около 1200 мирных жителей этого населённого пункта, включая женщин и детей, ещё 160 человек спаслись. Были также сожжены сотни домов. Отрядом УПА, участвовавшим в операции, лично руководил бывший полицай М. А. Скорупский, который (согласно польским данным) повторно применил полученный опыт при уничтожении населения в Подкамене.

Во время рейда в приграничные районы Галиции 14 марта 1944 года курень "Макса" вступил в перестрелку с немецким патрулем. Несколько уповцев оказались в немецком плену. Были проведены переговоры. Пленные были освобождены с предложением о прекращении огня. Вскоре после этого курень "Макса" совместно с немецким учебным батальоном капитана Хоппе принял участие в боях против советских партизан. Возможно, что Служба безопасности ОУН за переговоры с немцами намеревалась казнить "Макса", но он (догадываясь о своей судьбе) дезертировал после получения повестки о явке в Службу безопасности ОУН.

В мае 1944 года переехал на Запад. После войны был связным ОУН и американской разведки. В 1950 эмигрировал в США, стал церковным и общественным деятелем, председатель , полевой проводник ОУН в США.

Публикации 
 Скорубский М. А. Туда, где бой за свободу. Изд-во им. Е. И. Телиги, 1992. — 351 с.

Литература 
 Энциклопедия украиноведения.
 Олещук И., Ханас М., Чернихивский Г. Скорупский Максим Антонович. Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. І. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 282—283. — ISBN 978-966-528-279-2.
  Сывицький М. К. Записки сірого волиняка. Львов, 1996.
 Содоль П. Украинская повстанческая армия 1943-49. Справочник. — Нью-Йорк; «Пролог», 1994.
 Туда где бой за свободу («Where the battle for freedon is»): воспоминания куренного УПА Максима Скорупского-Макса). — К.: Изд-во им. Елены Телиги, 1992. — 351 с.
 Encyclopedia of Ukraine. — Торонтский университет, 1993. — Vol. IV.

Примечания

Ссылки 
 Работа органов госбезопасности по борьбе с бандооуновским подпольем в Тернопольской области

Украинские националисты
Военные преступники
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Родившиеся в Российской империи